Revaz Chkheidze (født den 8. december 1926 i Kutaisi i det Sovjetunionen, død den 3. maj 2015 i Tbilisi i Sovjetunionen) var en sovjetisk filminstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.

Filmografi 
 Soldatens fader (Отец солдата, 1964)

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Filminstruktører fra Sovjetunionen